Вильярдига ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 16,90 км². Население — 101 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы